Большая Речка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Большая Речка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 1990-е годы.
 Большая Речка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Большая Речка — село в Троицком районе Алтайского края.
 Большая Речка — село в Кабанском районе Бурятии.
 Большая Речка — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в одноимённом селе Бурятии.
 Большая Речка — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Большая Речка — рабочий посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Большая Речка — посёлок в Ермаковском районе Красноярского края.
Большая Речка — до 1967 года название села Чаузово в Топчихинском районе Алтайского края.

Реки 
 Большая Речка (приток Ануя) — в Солонешенском районе Алтайского края
 Большая Речка (приток Оби) — в Алтайском крае
 Большая Речка (река, впадает в Байкал) — в Бурятии
 Большая Речка (приток Пеномы) — в Вологодской и Костромской областях
 Большая Речка (приток Блудной) — в Забайкальском крае
 Большая Речка (приток Мензы) — в Забайкальском крае
 Большая Речка (приток Мрассу) (Большой Унзас) — в Кемеровской области
 Большая Речка (приток Мунгата) — в Кемеровской области
 Большая Речка (приток Кандата) — в Красноярском крае.
 Большая Речка (приток Чернового Нарыка) — в Кемеровской области
 Большая Речка (приток Талмовой) — в Кемеровской области
 Большая Речка — приток Оры в Кемеровской области
 Большая Речка (приток Кузюга) — в Кировской области
 Большая Речка (приток Маромицы) — в Кировской области
 Большая Речка (приток Ачи) — в Новосибирской области
 Большая Речка (приток Укратуса) — в Омской области
 Большая Речка (приток Арии) — в Свердловской области, Тюменской области
 Большая Речка (приток Чузика) — в Томской области
 Большая Речка (приток Конды) — в Ханты-Мансийском АО
 Большая Речка (приток Арьи) — в Свердловской области
 Большая Речка (приток Межи)
 Большая Речка (приток Стрыя)
 Большая Речка (приток Тогулы)
 Большая Речка (приток Уксуная)